Scheidweiler ist der Familienname folgender Personen:

 Felix Scheidweiler (1886–1958), deutscher klassischer Philologe und Kirchenhistoriker
 Michael Joseph François Scheidweiler (1799–1861), belgischer Botaniker deutscher Herkunft
 Mike Scheidweiler (* 1981), luxemburgischer Tennisspieler

Siehe auch:
 Scheidtweiler